Lane County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Lane County, Kansas 
 Lane County, Oregon